Paragraf 5 er et navn, som flere sønderjyske kroer tog i den tyske tid for at henvise til den paragraf i Pragfreden, som gav de danske sønderjyder lovning på en folkeafstemning om det nationale tilhørsforhold. At drikke på Paragraf 5 fik således en dobbelt betydning.

Guderup 
I det lille område Paragraf Fem nord for Guderup, hvor vejen deler sig mod Svenstrup og Stevning, lå der i tysk tid en kro, som ejeren fik tilladelse til at kalde Paragraf 5.

Erlev 
Erlev Kro, som lå ved Erlevvej 200 sydvest for Haderslev, havde trinbræt på Haderslev Amts Jernbaner. Trinbrættet hed på tysk Erleffkrug, men på det danske målebordsblad hedder kroen Paragraf 5.

Eksterne kilder/henvisninger 
 SDFE kortviser: Målebordsblade, preussiske 1877-1920, danske 1920-71
 

Flertydige stednavne